Le cercle d'escrime Jean Moret de Livry-Gargan est une association loi de 1901 à but non lucratif gérée par des bénévoles. Il est doté de professionnels rémunérés dispensant l'enseignement de l'escrime.

Histoire 

En 1968, le Maître Daniel Popelin, arrive à Livry-Gargan et élabore quelques contacts avec la municipalité afin de créer une section escrime au sein du Club Sportif Municipal (CSMLG).
En octobre de la même année, le Cercle d’Escrime Sévigné est créé, un bureau est constitué en décembre et déclaré en Préfecture le .

Jean Moret, ancien escrimeur et alors responsable d’associations dans la commune, est sollicité pour mettre sur pied la Section Escrime du CSMLG. Il en devient le Président Fondateur et lui donne ses premières impulsions.
La même année, il crée également le Comité Départemental d’Escrime de la Seine-Saint-Denis et en devient Président. Membre du Comité Directeur de la Ligue d’Île-de-France, il défend les intérêts de notre club et du département. Il disparaît brutalement en pleine activité en 1973 et c’est lors de l’Assemblée Générale du  mars que son nom est donné au Club.

Les présidents 
 Jean MORET de 1969 à 1973
 Jean-Claude VINCENT de 1973 à 1998
 Xavier HEBERT de 1998 à 2003
 Serge CROCQUESEL de 2003 à 2006
 Xavier HEBERT de 2006 à 2010
 Brice ALGISI de 2010 à 2012
 Philippe PLOUVIER de 2012 à 2020
 Aurélien CLEMENT depuis 2020

Les palmarès 

Saison 1980-1981 :
 Nicolas LECLEACH (Médaille de bronze - Championnats de France - Epée Minimes Individuel)

Saison 1981-1982 :
 Pascal BISSON (Champion de France - Epée Minimes Individuel)
 Pascal POPELIN (Champion de France - Fleuret Minimes Individuel)

Saison 1982-1983 :
 Christophe SANDOULY (Vice-Champion de France - Epée Minimes Individuel)

Saison 1983-1984 :
 Olivier BIGAY - Pascal BISSON - Pascal POPELIN - Pierre SANDOULY (Champion de France - Fleuret Cadets Équipe)
 Laurent RACINE (Vice-Champion de France - Epée Minimes Individuel)
 Pascal BISSON (Médaille de Bronze - Championnats de France - Fleuret Cadets Individuel)

Saison 1984-1985 :
 Patrice BISSON - Samuel LETELLIER - Laurent RACINE - Christophe SANDOULY (Vice-Champion de France - Epée Cadets Équipe)
 Pascal BISSON - Xavier HEBERT - Pierre SANDOULY - Jean-Bernard THONUS (Médaille de Bronze - Championnats de France - Fleuret Cadets Équipe)
 Christophe BISSON (Vice-Champion de France - Epée Juniors Individuel FFE et UNSS)
 Pascal BISSON (Vice-Champion de France - Fleuret Cadets Individuel UNSS)
 Christelle BRETON (Vice-Championne de France - Fleuret Minimes Individuel UNSS)
 Laurent RACINE (Médaille de Bronze - Championnats de France - Epée Cadets Individuel)
 Christophe BISSON - Pascal BISSON - Nicolas LECLEACH - Laurent RACINE - Christophe SANDOULY (Médaille de Bronze - Championnats de France - Epée Juniors Équipe)

Saison 1985-1986 :
 Patrice BISSON - Samuel LETELLIER - Laurent RACINE - Christophe SANDOULY (Champion de France - Epée Cadets Équipe)
 Christophe BISSON (Champion de France UNSS et Vice-Champion de France FFE - Epée Juniors Individuel)
 Christophe SANDOULY (Vice-Champion de France - Epée Cadets Individuel)
 Samuel LETELLIER (Vice-Champion de France - Epée Minimes Individuel)
 Olivier BIGAY - Pascal BISSON - Pascal POPELIN - Pierre SANDOULY - Jean-Bernard THONUS (Champion de France - Fleuret Juniors Équipe)
 Pascal BISSON (Champion de France - Fleuret Cadets Individuel UNSS)
 Pascal POPELIN (Médaille de Bronze - Championnats de France - Fleuret Juniors Individuel)

Saison 1986-1987 :
 Christophe BISSON (Champion de France - Epée Juniors Individuel)
 Pascal POPELIN (Champion de France - Fleuret Juniors Individuel)
 Herbert VERON (Vice-Champion de France - Fleuret Juniors Individuel)
 Olivier BIGAY - Pascal BISSON - Pascal POPELIN - Pierre SANDOULY - Herbert VERON (Vice-Champion de France - Fleuret Juniors Équipe)
 Christophe BISSON - Patrice BISSON - Samuel LETELLIER - Laurent RACINE - Christophe SANDOULY (Médaille de Bronze - Championnats de France - Epée Juniors Équipe)

Saison 1987-1988 :
 Samuel LETELLIER (Médaille de Bronze aux Championnats d'Europe - Epée Cadets Individuel)

Saison 1988-1989 :
 Caroline DAUTEL - Stéphanie LAGRANGE - Agnes LEGUEN - Marjorie RAK (Champion de France - Fleuret Cadettes Équipe)
 Caroline DAUTEL (Médaille de Bronze - Championnats de France - Fleuret Cadettes Individuel)
 Christelle BRETON - Caroline DAUTEL - Alexandra GUILLER - Stéphanie LAGRANGE - Agnes LEGUEN (Médaille de Bronze - Fleuret Seniors Équipe D2)

Saison 1989-1990 :
 Stéphanie LAGRANGE(Vice-Championne de France - Fleuret Cadettes Individuel)
 Samuel LETELLIER (Médaille de Bronze - Championnats de France - Epée Juniors Individuel)
 Gilles FELICITE - Vincent FELICITE - Samuel LETELLIER - Anthony LEW - Cédric OUDOT (Médaille de Bronze - Championnats de France - Epée Juniors Équipe)

Saison 1991-1992 :
 Cyril BERTRAND (Vice-Champion de France - Epée Minimes Individuel UNSS et Équipes FFE-Champion de France - Fleuret Minimes Individuel UNSS)
 Caroline DAUTEL - Corinne JULIEN - Agnes LEGUEN - Corrine L'HOVITU - Marjorie RAK (Médaille de Bronze - Championnats de France - Epée Juniors Équipe)

Saison 1992-1993 :
 Cyril BERTRAND (Vice-Champion de France - Fleuret Minimes Équipes)

Saison 1993-1994 :
 Gilles FELICITE (Champion de France - Epée Seniors Individuel Militaire)
 Colette VERMONT (Médaille de Bronze - Championnats de France - Epée Vétérans Individuel)

Saison 1995-1996 :
 Michele COLLART (Vice-Championne de France - Fleuret Vétérans Individuel)
 Thomas VERMONT (Médaille de Bronze - Championnats de France - Epée Minimes Équipe)
 Olivier BIGAY - Patrick CALAMBE - Thierry CALAMBE - Gilles FELICITE (Médaille de Bronze - Championnats de France D2 - Epée Seniors Équipe)

Saison 1996-1997 :
 Alexandra VUJICIC (Championne de France - Epée Minimes Équipe)

Saison 1997-1998 :
 Guillaume BERNERON - Thierry CALAMBE - Patrick CHAUVAT - Yann STRAUSS (Vice-Champions de France D2 - Epée Seniors Équipe - montée en D1)

Saison 1998-1999 :
 David BEDEL - Guillaume BERNERON - Jean-François BERNERON - Thierry CALAMBE (Médaille de Bronze - Championnats de France D1 - Epée Seniors Équipe)

Saison 1999-2000 :
 Damien PILLAC (Champion de France - Epée Seniors Individuel Universitaire)

Saison 2000-2001 :
 Maxime DEBOFFLE - Anthony KUSIAK (Médaille de Bronze - Championnats de France - Epée Minimes Équipe)

Saison 2003-2004 :
 Grégory GOETZ - Cédric PILLAC - Damien PILLAC - Vincent PIOVAN (Médaille de Bronze - Championnats de France D1 - Epée Seniors Équipe)

Saison 2005-2006 :
 Benoit DELATTRE - Grégory GOETZ - Cédric PILLAC - Damien PILLAC (Médaille de Bronze - Championnats de France D2 - Epée Seniors Équipe)

Saison 2007-2008 :
 Alexandre BUYSENS - Benoit DELATTRE - Marcel FISCHER - Grégory GOETZ (Médaille de Bronze - Championnats de France N1 - Epée Seniors Équipe)
 David BEDEL - Anthony KUSIAK - Joffrey KUSIAK - Damien PILLAC (Vice-Champions de France - Championnats de France N2 - Epée Seniors Équipe)

Saison 2008-2009 :
 Joffrey KUSIAK (Médaille de Bronze - Championnats de France N3 - Epée Seniors Individuel)
 Thomas MATTHIEU (Champion de France N3 - Epée Minimes Équipe)

Saison 2009-2010 :
 David BEDEL - Anthony KUSIAK - Joffrey KUSIAK - Damien PILLAC (Médaille de Bronze - Championnats de France N2 - Epée Seniors Équipe)
 Thomas MATTHIEU (Médaille de Bronze - Championnats de France N3 - Epée Minimes Équipe)

Saison 2021-2022 :
 Dorian QUENTIN (Médaille de Bronze - Championnats de France N2 - Epée Minimes Équipe)
 Hugo DE OLIVEIRA (Médaille de Bronze - Championnats de France N2 - Epée Minimes Équipe)

Liens externes 
 Cercle d'Escrime Jean Moret - Livry Gargan
 Fédération Française d'Escrime
 Comité régional d'escrime d'Île-de-France
 Ligue d'escrime de l'Académie de Créteil
 Comité Départemental d'Escrime de Seine-Saint-Denis
 Escrime Info

Livry-Gargan
Livry-Gargan
Sport à Livry-Gargan